Il doppio del Citizen Cup 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Jana Novotná e Tine Scheuer-Larsen erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Novotná con Helena Suková e la Scheuer-Larsen con Catarina Lindqvist.

La Lindqvist e la Scheuer-Larsen hanno perso in semifinale contro Isabelle Demongeot e Nathalie Tauziat.

La Novotná e la Suková hanno perso in finale contro la Demongeot e la Tauziat perché non hanno potuto disputare l'incontro.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jana Novotná /  Helena Suková (finale)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (campionesse)
 Manon Bollegraf /  Eva Pfaff (semifinali)
 Catarina Lindqvist /  Tine Scheuer-Larsen (semifinali)

 Sandra Cecchini /  Claudia Porwik (quarti di finale) 
 Arantxa Sánchez /  Patricia Tarabini (quarti di finale) 
 Jo-Anne Faull /  Rachel McQuillan (quarti di finale) 
 Carin Bakkum /  Nicole Jagerman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Citizen Cup 1989